«Дже́сси» () — оригинальный сериал канала Дисней, рассказывающий о приключениях восемнадцатилетней девушки по имени Джесси Прескотт (Дебби Райан), которая, приехав из родного Техаса в Нью-Йорк устраивается няней в очень богатую семью Россов. Там ей приходится присматривать за четырьмя неугомонными детьми: Эммой (Пейтон Лист), Люком (Камерон Бойс), Рави (Каран Брар) и Зури (Скай Джексон).
 Премьера первого сезона телесериала Джесси состоялась 30 сентября 2011 года.
 Премьера второго сезона Джесси состоялась 5 октября 2012 года.
 Премьера третьего сезона телесериала состоялась 5 октября 2013 года.
 В России премьера сериала состоялась 7 сентября 2012 года.

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2011-12) 
 Сезон состоит из 26 эпизодов.
Лист, Пейтон Рой отсутствует в 2 эпизодах.
 Кевин Чемберлин отсутствует в одном эпизоде.

Сезон 2 (2012-13) 
 Сезон состоит из 26 эпизодов.
 В 19 серии камео появляется популярный актер Адам Сэндлер.

Сезон 3 (2013-14) 
 Сезон состоит из 26 эпизодов.
 В 13 серии камео появляется первая леди США Мишель Обама.
 Во 2 серии принял участие актёр Купер Барнс.

Сезон 4 (2015) 
 Сезон состоит из 20 эпизодов.

Примечания 

Джесси